Xantus János és Xántus János néven ismert személyek
 Xántus János (1825–1894) etnológus, természettudós, utazó
 Id. Xántus János (1888–1962) földrajzi író, utazó, az etnológus Xantus János unokaöccse
 Ifj. Xántus János (1917–1982) földrajztudós, utazó, id. Xántus János fia
 Xantus János (1953–2012) filmrendező